Алекса́ндр Фе́льдман:
 Фельдман, Александр (Саша; ?—1919) — анархист, член Одесского Совета. С 1919 по 1941 годы его именем назывался Приморский бульвар Одессе 
 Фельдман, Александр Борисович (род. 1960) — бизнесмен, общественный деятель, народный депутат Украины.
 Фельдман, Александр Иванович (1789—1861) — генерал-адъютант, инженер-генерал, директор Инженерного департамента, член Военного совета.
 Фельдман, Александр Исидорович (1880—1960) — советский оториноларинголог.
 Фельдман, Александр Маркович (род. 1937) — математик, педагог, заслуженный учитель Белоруссии.